№

Personnalités 

 Bibhutibhushan Bandopadhyay (1894-1950), romancier et écrivain bengali ;
 Manabi Bandyopadhyay (1964-), première personne ouvertement transgenre à diriger un établissement universitaire en Inde ;
 Manik Bandopadhyay, pseudonyme littéraire de Prabodh Kumar Bandhopadhyay (1908-1956), écrivain bengali ;
 Padma Bandopadhyay (née en 1944), médecin et air marshal dans l'armée de l'Air indienne ;
 Sharadindu Bandyopadhyay (1899-1970), romancier et écrivain bengali.